SA-4 – missione del programma Apollo
 Krug (nome in codice NATO: SA-4 Ganef) – missile terra-aria sovietico